Port Allen peut désigner :

 Port Allen, localité en Louisiane ;
  ;
 Port Allen, à Hawaii ;
 .